Лі На була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Вікторія Азаренко, 6–2, 1–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Тур WTA 2012
2012 у тенісі
Apia International Sydney 2012